Église Saint-Yrieix peut faire référence à plusieurs édifices catholiques du centre de la  France, dédiés à saint Yrieix dont :

 Église Saint-Yrieix à Saint-Yrieix-sous-Aixe en Haute-Vienne
 Église Saint-Yrieix-et-Saint-Eutrope de Janailhac à Janailhac  en Haute-Vienne
 Collégiale Saint-Yrieix à Saint-Yrieix-la-Perche en Haute-Vienne
 Église de Saint-Yrieix à Saint-Yrieix-le-Déjalat en Corrèze, une église des  et   siècle

Article connexe
 , le nom de plusieurs communes françaises